Фри́дрих Крупп:* Крупп, Фридрих Альфред (1854—1902) — немецкий промышленник и политический деятель.
 Крупп, Фридрих Карл (1787—1826) — немецкий промышленник, основатель фирмы «Krupp».